International Exhibition kan verwijzen naar twee wereldtentoonstellingen:
International Exhibition (1862), gehouden in Londen.
International Exhibition (1906), gehouden in Nieuw-Zeeland.